«When the Sun Goes Down» — третій та фінальний студійний альбом американського поп-гурту Selena Gomez & the Scene. Альбом вийшов 21 червня 2011.

Список композицій

Чарти

Продажі

Історія релізів

Примітки 

Альбоми Selena Gomez & the Scene
Альбоми Hollywood Records